Llista dels 185 municipis del departament francès del Losera

Notes 

 
Losera